Okraj Varna () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji. Nahaja se na obali Črnega morja.

Leta 2011 je okraj imel 475.074 prebivalcev na 3.820 km² površine. Glavno mesto okraja je Varna.

Upravna delitev 
Okraj Varna je razdeljen na 12 občin.

Mesta 
Aksakovo, Beloslav, Bjala, Varna, Valči Dol, Dolni Čiflik, Devnja, Dalgopol, Provadija, Suvorovo

Demografska slika
Razvoj prebivalstva

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije